Комацу «тип 82» — японский командно-штабной бронеавтомобиль.
 ПТ-85 (КНДР) — также известен как Тип 82 — лёгкий по массе плавающий танк северокорейского производства.